Ла-Крус () — топонім.

 Ла-Крус — місто в Мексиці, в штаті Сіналоа, входить до складу муніципалітету Елота.
 Ла-Крус — селище в Мексиці, штат Тамауліпас, входить до складу муніципалітету Нуево-Ларедо.
 Ла-Крус — муніципалітет у Мексиці, входить до штату Чіуауа.
 Ла-Крус - місто в Чилі.
 Ла-Крус - кантон в Коста-Риці, входить в провінцію Гуанакасте.
 Ла-Крус — місто в Коста-Риці, центр однойменного кантону.